Хэ Чжили́ (; ), впоследствии известная как Кояма Тирэ () — китайская и японская спортсменка, игрок в настольный теннис, многократная чемпионка мира, Азии и Азиатских игр.

Биография 
Родилась в 1964 году в Шанхае (Китай). В 1980-х годах, выступая за Китай, завоевала большое количество медалей на Азиатских играх, а также чемпионатах мира и Азии.

В 1988 году вышла замуж за японца по имени Хидэюки Кояма, и эмигрировала в Японию. После этого она сменила свою китайскую фамилию «Хэ» на фамилию мужа «Кояма», а китайское имя «Чжили» стало читаться в соответствии с правилами японского языка как «Тирэ». В 1990-х годах она, как Кояма Тирэ, выступала на чемпионатах Азии и Азиатских играх уже представляя Японию. В 1996 году она приняла участие в Олимпийских играх в Атланте, но там и в одиночном, и в парном разрядах заняла лишь 5-е место. В 2000 году она приняла участие в Олимпийских играх в Сиднее, но и там смогла добиться лишь 5-го места в одиночном разряде.

Игроки в настольный теннис Китая
Игроки в настольный теннис Японии
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки в настольный теннис на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы мира по настольному теннису